Herrnskretschen bezeichnet:

 Hřensko, eine Gemeinde in Tschechien, deutsch Name: Herrnskretschen
 Fürst Bismarck (Schiff, 1891–1967), ein Passagierschiff, 1919 bis 1921 als Herrnskretschen im Dienst
 Freundschaft (Schiff, 1864), ein Raddampfer, 1941 bis 1949 als Herrnskretschen im Dienst